Луиджи Иллика () — итальянский либреттист и драматург.

Биография 
Родился 9 мая 1857 года в Кастель-Аркуато (близ Пьяченцы). Литературную деятельность начал в 1882 году. Один из выдающихся итальянских либреттистов конца XIX — начала XX веков. Написал множество либретто в соавторстве с Джузеппе Джакоза к операм Джакомо Пуччини, в том числе — «Манон Леско» (Турин, 1893, совместно с Марио Прагой и Доменико Оливой), «Богема» (Турин, 1896), «Тоска» (Рим, 1900), «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан») (Милан, 1904).

Иллика способствовал развитию жанра веризм в итальянском оперном театре. Среди других либретто автора: «Валли» Каталани, «Андре Шенье» и «Сибирь» Джордано, «Христофор Колумб» Франкетти, «Любовные обиды» Лупорини, «Ирис», «Маски» и «Изабелла» Масканьи, «Принц Зилах» Альфано, «Геллера» Монтемецци и др.

Скончался 16 декабря 1919 года в Коломбароне (близ Пьяченцы).

Примечания

Литература 
 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 207 — ISBN 5-85270-033-9